Астрономическая обсерватория гимназии имени А.Л. Кекина — учебная обсерватория, основанная в 1912 году на базе гимназического заведения города Ростова в Ярославской губернии Российской империи.

История 

Основана в 1912 году на базе мужской гимназии. В тех же годах прослеживается «Кекинский кружок любителей физики и астрономии». Кружок выпускал свой журнал гектографированным способом. После Октябрьской революции кружок слился с городским естественно—историческим обществом. Одним из возможных руководителей кружка  мог быть Василий Иванович Шухвастов преподававший в то время физику и математику. Обсерватория была оборудована пятидюймовым телескопом Рейнфельдера и Гертеля (D = 125 мм). На базе обсерватории так же была своя метеостанция. В 1948 - 1949 годах была проведена серия визуальных астрометрических наблюдений астероидов, которая в дальнейшем послужила причиной присвоения данной обсерватории кода Центра Малых Планет под номером «110». Данные наблюдения обладали малой точностью. 

Во время Великой Отечественной войны в здании учебного заведения располагался госпиталь. После окончания войны в 1945 году гимназия снова заработала в старом здании, а вместе с ней и обсерватория. 

В 1980-х годах телескоп был украден. Новый телескоп появился в 2010 г. благодаря меценатам - потомкам Александра Васильевича Мазаева, выпускника 1914 года, золотого медалиста, заслуженного деятеля науки и техники, доктора технических наук, профессора.

Тематики работ 
 Переменные звезды
 Астероиды
 Метеорология

Достижения обсерватории 
 издание научного журнала «Известия Кекинского кружка любителей астрономии и физики»
 47 астрометрических наблюдений астероидов в 1948-1949 годах

Интересные факты 
 Гимназия и обсерватория при ней не только были построены на средства купца А. Л. Кекина, но и полностью на них содержались.

Примечания

Ссылки 
 Сборник информации об обсерватории 
 «Гимназия имеет просторные классы, в небольшой вышке помещается учебная обсерватория»
 Фотография Гимназии с куполом обсерватории

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет

См. также 
 Гимназия имени А. Л. Кекина
 Добронравин, Пётр Павлович
 Домбровский, Виктор Алексеевич
 Астрономия в России
 Список астрономических инструментов

Здания и сооружения Ростова
Образование в Ростове
Гимназия им. А. Л. Кекина
Наука в Ярославской области
Астрономические обсерватории России
Появились в 1912 году в России
1912 год в Ярославской области